El Festival de Cine Internacional de Orense (OUFF - Ourense Film Festival) es uno de los eventos cinematográficos más relevantes de Galicia (España), se celebra habitualmente en el último trimestre del año y aspira a convertirse, después de 23 ediciones, en uno de los cinco festivales de cine más destacados del panorama español. La edición número 24 tendrá lugar entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre de 2019.

Desarrollo 
Desde su primera edición en 1996, el OUFF se ha ido consolidando como muestra de las producciones más destacadas del cine independiente de todo el mundo, como punto de encuentro para los profesionales y como plataforma promotora del audiovisual de todo el mundo. 

Definido como un festival que intenta ofrecer una plataforma de actividad y desarrollo al cine y audiovisual independientes, el Festival de Cine Internacional de Orense pone su acento en tres objetivos: 

Dar visibilidad, sirviendo como plataforma promocional ante el público y los profesionales, a las obras cinematográficas y audiovisuales más innovadoras y controvertidas producidas en Galicia y en todo del mundo que contribuyan al entendimiento mutuo de todas las culturas.
Servir como punto de encuentro en Galicia entre Europa, Iberoamérica y el resto del mundo, para la formación, desarrollo, coproducción y distribución del audiovisual gallego e internacional.
Ofrecer una plataforma de trabajo para el desarrollo y difusión de la cinematografía y el audiovisual de ámbito gallego / lusófono con proyección europea e internacional.

El impacto del Festival en los medios de comunicación no solo se debe a la proyección de las películas de la competición, presentadas por sus creadores, directores, productores y actores, sino también a la participación de destacados expertos que se dan cita en mesas de debate dedicadas a la formación, coproducción y mercado: las denominadas “Conversas OU”, espacios diseñados para la reflexión y el impulso de la actividad cultural / industrial de lo audiovisual.

Convocatoria OUFF 2019 
La 24 edición del Ourense Film Festival se celebró en Orense del 27 de septiembre al 5 de octubre. En ella se rindió homenaje al actor francés de origen gallego José García, que recibió la Calpurnia de Honra Internacional, y a la productora de cine con sede en A Coruña Vaca Films, a la que se hizo entrega de la Calpurnia de Honra. Además, se programó un ciclo especial con algunas de las mejores películas de la productora, entre las que se incluyen "Celda 211", "Mientras duermes" o "Quien a hierro mata".

Convocatoria OUFF 2009

El 14 Festival de Cine Internacional de Orense se celebró del 10 al 17 de octubre de 2009, con el lema "Celebrando la Creatividad y la Innovación" recibió un total de 1245 filmes procedentes de 81 países de todos los continentes. De ellos 570 fueron cortometrajes, 331 documentales, 125 largometrajes, 152 de animación y 67 en la categoría de nuevos media.  

Durante sus ocho días de duración, sus 10 salas proyectaron 238 películas (106 de ellas en competición y 129 en sus secciones temáticas paralelas). Los jurados premiaron a los siguientes filmes entre los finalistas que competían en las cinco secciones oficiales de su Concurso Internacional

Largometrajes de ficción (60 minutos o más) 

 Gran Premio Calpurnia a la Mejor Película (18 000.- Euros): Pescuit Sportiv (Pesca deportiva / Hooked) (Rumanía, Francia) Director: Adrian Sitaru 
 Premio del Público a la Mejor Película (5000.- Euros): Absurdistán (Alemania, Azerbaiyán) Director: Veit Helmer 
 Premio “Carlos Velo” al Mejor Director (4000.- Euros): Arno Diericks (Holanda) por "Bloedbroeders" (Hermanos de sangre / Blood Brothers) 
 Premio Especial del Jurado (3000.- Euros): El regalo de la Pachamama (Japón, Bolivia) Director: Toshifumi Matsushita 
 Premio “Cidade de A Coruña” al Mejor Guion (2000.- Euros): Tomislav Radic (Croacia) por Tri price o nespavanju (Tres historias de insmonio / Three stories of sleeplessness)  
 Premio a la Mejor Actriz (1500.- Euros): Birgit Minichmayr (Alemania) por Alle Anderen (Todos los demás / Everyone Else) 
 Premio al Mejor Actor (1500.- Euros): Miguel de Lira  (Galicia) por Pedro e o Capitán (Pedro y el Capitán / Peter and the Captain) 

Además, el Jurado de Largometrajes otorgó menciones especiales a los filmes Trefa (Novatada / Prank) de Hungría y Polvo nuestro que estás en los cielos (Masangeles) de Uruguay, Bélgica, Suiza, Chile y Cuba. También Mención a la actriz española Rosana Pastor por su actuación en Tres historias de insomnio.

Documentales (cualquier duración) 

 Gran Premio Calpurnia al Mejor Documental (5000.- Euros): Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo (Shakespeare and Victor Hugo's Intimacies) (México) Directora: Yulene Olaizola 
 Premio “Cidade de Vigo” al Mejor Director(2000.- Euros) Ander Horsgbro Ostergaard por Burma VJ: Reporter I Et Lukket Land (Birmania VJ: Reportando desde un país cerrado / Burma VJ: Reporting from a Closed Country)
 Premio a la Identidad / Diversidad Cultural (*)(2000.- Euros): Mein herz sieht die welt Schwarz  (Amor y guerra en Kabul / Love and War in Kabul)(Alemania) Directora: Helga Reidemester

Cortometrajes de ficción (menos de 60 minutos) 

 Gran Premio Calpurnia al Mejor Cortometraje (5000.- Euros): Loftet (La promesa / Milo's Wheels) (Dinamarca, Suecia) Director: Anders Osterballe 
 Premio del Público al Mejor Cortometraje (2000.- Euros): Loftet (La promesa / Milo's Wheels) (Dinamarca, Suecia) Director: Anders Osterballe 
 Premio al Mejor Director (2000.- Euros): Rick Ostermann por Still (Quietos) (Alemania) 
 Premio a la Mejor Actriz (1000.- Euros): Eleonor Hendricks por Ten:Thirtyone (10:31) (Estados Unidos) 
 Premio al Mejor Actor (1000.- Euros): Tom Green por The Ground Beneath (Con los pies en el suelo) (Australia)
 El Jurado de Cortometrajes otorgó una Mención Especial a La canción de los niños muertos  (The Dead Children' Song) (México) Director: David Pablos

Animación (cualquier duración) 

 Gran Premio a la Mejor Película de Animación (2000.- Euros): Germania Würst (Un poco de historia de Alemania / German History in a Bite) Director: Volker Schlecht
 Menciones Especiales a Varmints  (Bichos)(Reino Unido) Director: Marc Craste y a Dossie Re Bordosa  (El expediente Ré Bordosa / The Re Bordosa Dossier) (Brasil) Director: Cesar Cabra

Nuevos Media 
Producciones audiovisuales, instalaciones, creaciones de video-arte, filmes para móviles, TDT, etc. de cualquier duración que, utilizando formatos y/o técnicas no tradicionales, exploren nuevas maneras de creación y comunicación)  

 Gran Premio a la Innovación en Nuevos Media (*)(2500.- Euros): This is JO3 (Éste es JO3) (Reino Unido) Directores: Rory Lowe y Tom Shrapnel
 Mención Especial a Ceremonia (Ceremony) (Argentina) Director: Pablo Pedroso 
 Se otorgó, además,  el Gran Premio Eixo Atlántico, dotado con 5000.- Euros, al mejor filme producido en Galicia o Portugal que concursara en cualquiera de las categorías anteriores. Este galardón recayó en O pintor de ceos  (El pintor de cielos / The Painter of Skies) (Galicia) Director: Jorge Morais

Enlaces externos 
 
 Página Web Oficial
Perfil en Facebook
Perfil en Twitter
Perfil en Instagram

Orense
Cine de Galicia
Cultura de la provincia de Orense
Orense